Batdaf est un personnage de la bande dessinée Astérix.
 son nom est inspiré de l'appelation Bat d'Af (pour Bataillons d'Afrique).